De naam Petronius kan slaan op de volgende personen:

Gaius Petronius Arbiter, een Romeins schrijver uit de eerste eeuw
Publius Petronius (Egypte), van 25-20 v.Chr. gouverneur van Egypte
Publius Petronius Turpilianus (triumvir monetalis), zoon van bovengenoemde, triumvir monetalis in 19 v.Chr.
Publius Petronius (Syria), zoon van Turpilianus, onder Caligula gouverneur van Syria
Publius Petronius Turpilianus (Britannia), van 61-63 gouverneur van Britannia
Petronius Maximus, een Romeins keizer (397-455)
Petronius van Saint-Dié, een Franse heilige uit de vijfde eeuw, ook wel Petronius van Avignon genoemd
Petronius van Bologna, een Italiaanse heilige uit de vijfde eeuw, beschermheilige van Bologna